Pedroso de Acim kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pedroso de Acim (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Pedroso de Acim (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar